Баронесса Мария Августа фон Трапп (урожденная Кутчера, 26 января 1905 года — 28 марта 1987 года), также известная как баронесса фон Трапп — австрийская певица, руководитель семейного хора, автор автобиографической книги «», которая была издана в 1949 году и легла в основу фильмов «» (1955) и  «Звуки музыки» (1965), а также известного бродвейского одноимённого мюзикла.

Биография 
Родилась 26 января 1905 года в городе Вене; дочь Августы (урожденной Rainer) и Карла Кутчера. Ее мать умерла, когда девочке было всего два года, а к десяти годам она потеряла и отца. В 1924 году она окончила Государственный педагогический колледж в родном городе и поступила в Ноннбергское аббатство в качестве постуланта, намереваясь стать монахиней.

В 1926 году Марию Кутчеру, ещё не совершившую постриг и работающую школьным преподавателем при монастыре, попросили учить одного из детей овдовевшего офицера  военно-морских сил Австро-Венгрии Георга Людвига фон Траппа, жена которого (Agatha Whitehead), умерла в 1922 году от скарлатины. В конце концов, Мария стала присматривать и за остальными детьми барона (всего их было семь: Руперт, Агата, Мария-Франциска, Вернер, Хедвиг, Иоганна и Мартина). Мария Августа, сама лишенная материнской заботы, отдавала детям всю свою нежность и свободное время, и Георг фон Трапп, видя, что она заботится о его детях как о родных, попросил Марию выйти за него замуж, хотя он был на четверть века старше её. 

Испуганная этим предложением, она сбежала обратно в Ноннбергское аббатство, но мать-настоятельница сказала Марии, что, возможно, Божья воля в том, чтобы помочь барону вырастить детей; тогда Мария сказала фон Траппу, что выйдет за него замуж. Позднее она написала в автобиографии, что не любила барона, хотя и уважала, но очень любила его детей и вышла замуж скорее за них. В браке у них родилось еще трое детей: Розмари (8 февраля 1929, Зальцбург), Элеонора (14 мая 1931, Зальцбург) и Иоганнес (17 января 1939, Филадельфия).

Серьезные финансовые проблемы обрушились на фон Траппа в 1935 году, после того как он пытался помочь своему другу банкиру Августу Ламмеру, переведя деньги в его австрийский банк — который, однако, разорился, лишив семью значительной части существенного состояния Агаты Уайтхед (сам Ламмер, не выдержав краха, покончил с собой). Столкнувшись со сложной финансовой ситуацией безденежья, чтобы обеспечить семью, Мария фон Трапп взяла на себя ответственность и начала принимать меры для того, чтобы семейная музыкальная группа принимала участие на различных мероприятиях, как способ заработать средства к существованию. Примерно в то же время католический священник Франц Васнер стал музыкальным директором группы. В 1947 году Мария также поручила ему управлять финансами семейного Австрийского фонда помощи. В 1936 году оперная дива Лотта Леман, услышав выступление фон Траппов, предложила организовать в их пользу платные концерты. Когда канцлер Австрии Курт фон Шушниг услышал их по радио, он так же пригласил их выступить в Вене.
 

Вопреки показанному в фильме «Звуки музыки» эпизоду о ночном побеге семьи из аннексированной нацистами Австрии, фон Траппы благополучно выехали на поезде днем в Италию. Будучи уроженцем Задара, ставшего в составе Италии Зарой, Георг фон Трапп получил для себя и для всех членов его семьи права итальянского гражданства. Вскоре семья отправилась за рубеж — в США через Великобританию — для своего первого концертного тура и в 1939 году вернулась в Европу, чтобы совершить поездку по Скандинавии, надеясь продолжить свои концерты в городах за пределами Третьего Рейха. В течение этого времени они даже вернулись в Зальцбург на несколько месяцев, прежде чем вернуться в Швецию, чтобы закончить тур. Оттуда они отправились в Норвегию, чтобы начать путешествие обратно в США в сентябре 1939 года, где были вынуждены остаться из-за начавшейся войны. В их австрийском доме поселился Генрих Гиммлер.

После короткого периода проживания в Мерион, штат Пенсильвания, семья поселилась в Стоу, штат Вермонт; в 1941 году фон Трапп приобрел 660 акров земли и в 1942 году превратил их в имение Trapp Family Lodge. После Второй Мировой войны, откликнувшись на просьбу командира «радужной» 42-й дивизии генерал-майора Гарри Коллинза, видевшего своими глазами последствия войны в Австрии, семейство фон Трапп учредило специальный благотворительный фонд (англ. Trapp Family Austrian Relief).

Мария Августа фон Трапп умерла 28 марта 1987 года в США.

Примечания

Ссылки 

 Мария фон Трапп, Звуки музыки (Аудиокнига)
 History of the von Trapp Family (from the Trapp Family Lodge website)
 Site regarding the von Trapp descendants
 Maria von Trapp interview on BBC Radio 4 Desert Island Discs

Певцы и певицы Австрии
Хоровые дирижёры США
Певцы и певицы США